Das Herreneinzel der Australian Championships 1951 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Sieger des Turniers wurde der US-Amerikaner Dick Savitt, der im Finale den Australier Ken McGregor in vier Sätzen (6:3, 2:6, 6:3, 6:1) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Herreneinzel
1951